

Musica 
 For What It's Worth – singolo dei Buffalo Springfield del 1967, dall'album Buffalo Springfield
 For What It's Worth – singolo dei The Cardigans del 2003, dall'album Long Gone Before Daylight
 For What It's Worth – singolo dei Placebo del 2009, dall'album Battle for the Sun
 For What It's Worth – singolo di Liam Gallagher del 2017, dall'album As You Were
 For What It's Worth – album del 2005 degli Stick to Your Guns

Televisione 
 L'asta dello scapolo (For What It's Worth...) – episodio della prima stagione di Men in Trees